Cornedo all'Isarco
 Cornedo Vicentino